Cette liste détaille seulement les arts martiaux et sports de combat principalement sans armes. Les pratiques se faisant avec l'utilisation principale ou exclusive des armes sont détaillées dans leurs pages respectives.

Choix

A 

Rétour

B 

Rétour

C 

Rétour

D 

Rétour

E 

Rétour

F 

Rétour

G 

Rétour

H 

Rétour

I 

Rétour

J 

Rétour

K 

Rétour

L 

Rétour

M 

Rétour

N 

Rétour

O 

Rétour

P 

Rétour

Q 

Rétour

R 

Rétour

S 

Rétour

T 

Rétour

U 

Rétour

V 

Rétour

W 

Rétour

X 

Rétour

Y 

Rétour

Z 

Rétour

Annexe 

NOM COURANT
 x, y		: x, synonyme de x
 y > x	: y voir x
 anc.	: anciennement
 voir		: voir l'article wikipedia

CHAMP D'APPLICATION
 app		: Pratiques applicatives orientées combat réel (guerre, combat de rue...), arts martiaux
 mil		: Pratiques militaires et forces de l'ordre
 dp		: Défense personnelle, self-défense (Pratiques non militaire)
 déf	: Pratiques uniquement défensive

 sc		: Pratiques à orientations sportives (Sports de combat)
 édu	: Pratiques éducatives/hygiénistes

 sim		: Combat simulé

 rit		: Combat rituel

 da		: Discipline associé, complémentaire

TECHNIQUES
 perc	: Techniques de percussions (éventuellement précisée : tête...)
 pp	: Pieds-Poings, Techniques de percussions utilisant les membres supérieurs et inférieurs
 msup	: Percussions avec une partie des membres supérieurs autres que le poing fermé (éventuellement précisée : coude, main ouverte...)
 pg	: Percussions seulement avec les poings (jamais de coups de coude ou avant-bras par exemple)
 minf	: Percussions avec une partie des membres inférieurs autre que le pied (éventuellement précisée : genou, tibia...)
 pd	: Percussion seulement avec les pieds (jamais de coups de genou ou tibia par exemple

 saisie	: Techniques de saisies (Clinch)

 grapp	: Techniques de luttes, grappling

 tkdn	: Techniques d'amené au sol (Takedown)
 plac	: 
 bal	: Balayage
 proj	: Projection

 soum	: Soumission
 immo	: Immobilisation
 étr	: Étranglement
 clé	: Clé articulaire
 comp	: Compression musculaire
 press	: Pression sur points sensibles

 deb	: Techniques uniquement debout

 sol	: Techniques uniquement au sol

 armes	: Armes

LIEU D'ORIGINE
 Pays (Région, Ville / autres villes)

DATES	(Les indications suivent l'année pour pouvoir se classer chronologiquement)
 n <		: Avant l'année "n"
 n ≈		: Dans les années "n"
 n (début)	: Début des années "n"
 n (entre)	: Milieu des années "n"
 n (fin)		: Fin des années "n"
 n >		: Après l'année "n"

FONDATEUR
 Prénom Nom, Surnom, (Nom dans la langue d'origine) (Lieu Date de naissance – Date Lieu de mort)
 / Collaborateur, autres créateurs

COMMENTAIRE
 a / b / c / ...	: basé sur les techniques "a" "b" "c"...

NOM D'ORIGINE
 Transcription du nom	/ Nom d'origine (Traduction du nom)

 Note : sauf exception,
 Les arts martiaux dont le nom comporte le mot "quan / chuan / kuen" sont détaillés dans la page Arts martiaux chinois.
 Les arts martiaux dont le nom comporte le mot "lutte / wrestling / catch / lucha / lucho / lotta / lutta" sont détaillés dans la page Grappling

Notes et références

Articles connexes 
 Arts martiaux birmans
 Arts martiaux chinois
 Arts martiaux coréens
 Arts martiaux dravidiens
 Arts martiaux historiques européens
 Arts martiaux japonais
 Arts martiaux vietnamiens

Autres listes :
 Liste des luttes traditionnelles africaines
 Disciplines associées aux Arts martiaux
 Sport de combat de percussion-préhension
 Sport de combat de percussion
 Sport de combat de préhension

Liens externes 
 slider
Les arts martiaux chinois

Rétour 

*
*

Sport de combat